True Colors steht für:
 True Colors (Cyndi-Lauper-Album), ein Musikalbum von Cyndi Lauper aus dem Jahr 1986
 True Colors (Cyndi-Lauper-Lied), ein Lied von Cyndi Lauper aus dem Jahr 1986
 True Colors (Zedd-Album), ein Musikalbum von Zedd aus dem Jahr 2015
 True Colors (Zedd-Lied), ein Lied von Zedd aus dem Jahr 2015
 den Originaltitel des Film-Dramas Der Preis der Macht
 True Colors (Serie), eine US-amerikanische Sitcom (1990–1992)
 Life Is Strange: True Colors, ein Videospiel aus dem Jahr 2021

Siehe auch:
 True Color, ein Begriff aus der Computertechnik
 True Colours (Album), ein Musikalbum der Band Level 42 aus dem Jahr 1984